

Patronyme 

 Arezki Idjerouidene, (1955-2016), homme d'affaires franco-algérien.
 Meziane Idjerouidene, (1980-), homme d'affaires franco-algérien.

Patronyme algérien